Е Вэйча́о (; 18 февраля 1989) — китайский футболист, нападающий. В настоящее время является свободным агентом. Сыграл один матч за национальную сборную Китая.

Клубная карьера 
Е начал футбольную карьеру в 2007 году в команде «Гуандун Жичжицюань», куда был отправлен в аренду командой «Гуанчжоу Фармасьютикл», которая обладала правами на игрока. Забил первый гол в ворота команды «Нинбо Хуаао». Постепенно стал основным игроком и выступал за клуб на протяжении всего сезона 2008 года. Забил 11 голов за «Гуандун Жичжицюань» и помог команде выйти в Первую лигу. Однако по окончании сезона в декабре 2009 года «Гуанчжоу Эвергранд» вернул игрока в состав, однако он долго в нём не задержался. В марте 2010 года вновь отправился в аренду в «Гуандун Жичжицюань». В сезоне 2010 в первой лиге за 20 матчей забил 14 голов.

Перед началом сезона 2011 года Е вернулся в «Гуанчжоу Эвергранд». Дебютировал за клуб 15 мая 2011 года в матче против «Хэнань Констракшн», а его команда одержала победу со счётом 3-1. Игрок вышел на замену Ренато Чайя на 67-й минуте и сразу же забил дебютный гол. Однако после того, как Е не проходил в основной состав, в июле 2013 года он принял решение отправиться в аренду в команду Второй лиги «Мэйчжоу Хакка». В феврале 2014 года вернулся «Гуандун Жичжицюань» в аренду сроком на один год. По окончании сезона игрок покинул «Гуанчжоу Эвергранд» и пробовал свои силы в Премьер-лиге Гонконга, клубе «Китчи», а также в «Цзянси Ляньшэн».

26 февраля 2016 года Е подписал контракт с клубом первой лиги, «Чжэцзян Итэн». Дебютировал в составе нового клуба 9 июля 2016 года в матче против «Тяньцзинь Тяньхай» в котором его команда уступила со счётом 4-0, а сам Е на 63-й минуте заменил Ли Гэня.

21 января 2017 года перешел в клуб второй лиги «Мэйчжоу Течанд». 11 ноября 2018 года забил победный гол в добавленное время в плей-офф сезона 2018 года в матче против «Шэньси Чанъань», который позволил команде остаться во втором дивизионе.

Международная карьера 
6 марта 2011 года дебютировал за первую национальную сборную в матче против команды Коста-Рики, который закончился со счётом 2—2.

Статистика 
По состоянию на 3 ноября 2018 года.

Достижения

Клубные 
  Гуанчжоу Эвергранд
 Чемпион Суперлиги: 2011, 2012
 Обладатель Суперкубка КФА: 2012
 Обладатель Кубка КФА: 2012

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир Второй лиги : 2008

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Мэйчжоу Хакка»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Гуандун Жичжицюань»
Игроки ФК «Харбин Итэн»